Sipos László (1860–1888) tanító, tiszthelyettes
 Sipos László (1918–1944) filmrendező, forgatókönyvíró
 Sipos László (1924) birkózó, edző
 Sipos László (1943–2022) tanár, festő, grafikus (MMA-tag)
 Sipos László (1956–1989) színész 
 Sipos László (1960) fotóművész
 Sipos László (1965) vitorlázó, orvos
 Sipos László Márk (1995) színész